Паскуалино Де Сантис (; 24 апреля 1927, Фонди, Лацио, Италия — 23 июня 1996, Львов, Украина) — итальянский кинооператор, брат кинорежиссёра Джузеппе Де Сантиса.

Биография 
В 1945-1948 годах учился в Экспериментальном киноцентре в Риме. С 1950 года работал над несколькими фильмами брата как ассистент оператора. Ученик Джанни Ди Венанцо. С 1965 года работал над всеми фильмами Франческо Рози, сотрудничал с Витторио Де Сика, Висконти, Феллини, Брессоном, Лоузи, Сальваторе Сампери и другими крупными режиссёрами как в Италии, так и за рубежом.

Скоропостижно скончался от инфаркта миокарда во Львове, во время съёмок фильма Франческо Рози Передышка (по автобиографической книге Примо Леви).

Избранная фильмография 
 Момент истины/ Il Momento della verità (1965, Франческо Рози)
 Жила-была…/C’era una volta… (1967, Франческо Рози)
 Маскарад/Masquerade (1967, Джозеф Манкевич)
 Ромео и Джульетта/ Romeo and Juliet (1968, Франко Дзефирелли, премия Оскар, Серебряная лента Национального синдиката киножурналистов Италии)
 Любовники / Amanti (1968, Витторио Де Сика)
 Senza sapere niente di lei (1969, Луиджи Коменчини)
 Гибель богов/ La Caduta degli dei (1969 , Лукино Висконти)
 Block-notes di un regista (1969, Федерико Феллини, телевизионный)
 Люди против/Uomini contro (1970, Франческо Рози)
 Смерть в Венеции/ Morte a Venezia (1971, Лукино Висконти, премия BAFTA, Серебряная лента Национального синдиката киножурналистов Италии)
 Torino nera (1972, Карло Лидзани)
 Убийство Троцкого/The Assassination of Trotsky (1972, Джозеф Лоузи)
 Дело Маттеи/Il Caso Mattei (1972, Франческо Рози)
 Лаки Лучано/Lucky Luciano (1973, Франческо Рози)
 Ланселот Озёрный/ Lancelot du Lac (1974, Робер Брессон)
 Семейный портрет в интерьере/ Gruppo di famiglia in un interno (1974, Лукино Висконти, Серебряная лента Национального синдиката киножурналистов Италии)
 Сиятельные трупы/Cadaveri eccellenti (1976, Франческо Рози)
 Невинный/ L’ Innocente (1976, Лукино Висконти)
 Необычный день/Una Giornata particolare (1977, Этторе Скола)
 Вероятно, дьявол / Le Diable probablement (1977, Робер Брессон)
 Христос остановился в Эболи/Cristo si è fermato a Eboli (1979, Франческо Рози)
 Терраса/La Terrazza (1980, Этторе Скола)
 Три брата/Tre fratelli (1981, Франческо Рози, премия Давид ди Донателло, Серебряная лента Национального синдиката киножурналистов Италии)
 Марко Поло/Marco Polo (1982, Джулиано Монтальдо)
 Деньги/ L’Argent (1983, Робер Брессон)
 Кармен/Carmen (1984, Франческо Рози, номинация на премию Сезар, премия Давид ди Донателло)
 Misunderstood (1984, Джерри Шатцберг)
 Гарем/ Harem (1985, Артюр Жоффе, номинация на премию Сезар)
 Хроника объявленной смерти/Cronaca di una morte annunciata (1987, Франческо Рози)
 Забыть Палермо/ Dimenticare Palermo (1990, Франческо Рози)
 Неаполитанский дневник/Diario napoletano (1992, Франческо Рози)
 Перемирие/La Tregua (1997, Франческо Рози)

Признание 
Лауреат премий Оскар, BAFTA и других наград, был дважды номинирован на премию Сезар.

Примечания

Ссылки 
 В Интернет-энциклопедии кинооператоров

Выпускники Экспериментального киноцентра
Лауреаты премии «Давид ди Донателло»
Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии «Оскар» за лучшую операторскую работу